Röda fortet kan syfta på:

Röda fortet i Agra –  i norra Indien (Lal Qila)
Röda fortet i Delhi – i staden Delhi, Indien (Lal Qila)